Miluo ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die kreisfreie Stadt Miluo (汨罗市) der bezirksfreien Stadt Yueyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Miluo;
 die Großgemeinde Miluo (汨罗镇) der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Miluo (Großgemeinde);
 die Gemeinde Miluo der Bouyei, Miao und Yi (米箩布依族苗族彝族乡) im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Miluo (Shuicheng);

 den Fluss Miluo (汨罗江) in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Miluo Jiang.